Комму́на — деревня в Киренском районе Иркутской области. Входит в Киренское городское поселение.

Находится в 7 км к юго-западу от города Киренска, в 1,5 км от правого берега реки Лена.

Население

Примечания 

Населённые пункты Киренского района